War Dance – album dei Colosseum II del 1977
 War Dance – documentario del 2007 diretto da Sean Fine e Andrea Nix